Cornélio Procópio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cornélio Procópio (ort), Paraná, 
 Cornélio Procópio (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar